Respirátor může znamenat:
 dýchací přístroj
 polomaska, ochranný prostředek dýchacích cest
 respirátor N95